Chaplain peut faire référence à :

Personnalités 
 Jules Chaplain, sculpteur et médailliste français
 La rue Jules-Chaplain à Paris
 Olivier Chaplain, joueur de rugby
 Anthony Chaplain, dit Chaplain des Côtes d'Armor, musicien français
 Geneviève Chaplain, actrice, plus connue sous le nom de Geneviève Guitry

Littérature 
 A Devil's Chaplain, un essai de Richard Dawkins